Eröd ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Eröd (* 1970), österreichischer Opernsänger mit der Stimmlage Bariton
 Iván Eröd (1936–2019), österreichischer Komponist und Pianist ungarischer Herkunft